«Специали́ст по эффекти́вности» () — кинофильм режиссёра Марка Джоффа. Премьера в кинотеатрах Австралии состоялась 23 января 1992 года. Другое английское название (выпуск в США) — The Efficiency Expert. Ещё один перевод — «Эксперт».

Сюжет 
В провинциальном австралийском городке Споттсвуде работает маленькая фабрика по производству мокасин. И в этот уютный мирок, где работники в цеху ходят в тапочках, является Эррол Уоллес, специалист по повышению эффективности предприятий. Ему поручено преобразовать местную фабрику так, чтобы она приносила наибольшую прибыль. Разумеется, его планы несут прямой ущерб простым рабочим, что в глубине души не нравится и самому Уоллесу.

В ролях

Дополнительные факты 
Сборы фильма в австралийском кинопрокате 1992 года составили $1 505 884.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы Австралии
Фильмы Австралии 1992 года
Фильмы Марка Джоффа